Wilhelm Malte zu Putbus ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Malte I., Fürst zu Putbus (1783–1854), deutscher Fürst, schwedischer Gouverneur in Pommern und Vorsitzender des Kommunallandtags von Pommern und Rügen, siehe Wilhelm Malte I.
 Wilhelm Carl Gustav Malte, Fürst und Herr zu Putbus (1833–1907), deutscher Fürst, siehe Wilhelm Malte II.